Frankton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Frankton, Warwickshire, ort i England,

USA 

 Frankton (ort i USA), Indiana, Madison County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar